Front Català d'Ordre, coalició política històrica de Catalunya
 Fundació Catalunya Oberta, think tank d'ideologia liberal de Catalunya
 Foreign Office (del seu nom complet en anglès Foreign and Commonwealth Office), ministeri d'afers exteriors del Regne Unit
 Ferro Carril Oeste, club de futbol de la ciutat de Buenos Aires (Argentina)
 Dijon FCO (del seu nom en francès Dijon Football Côte-d'Or), club de futbol de la ciutat de Dijon (França)
 FCO també és el codi IATA de l'Aeroport de Roma-Fiumicino, principal aeroport de Roma (Itàlia)
 Fco. també és l'abreviatura de la versió en espanyol del nom propi Francesc, Francisco